Tom, Dick and Harry – musical del 1905, musiche di Egbert Van Alstyne, libretto di Aaron Hoffman, Harry Williams

 Tom, Dick and Harry – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Weston
 Tom, Dick and Harry – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Caulfield Photoplay Company
 Tom, Dick and Harry – cortometraggio del 1923 diretto da Ford Beebe e  Leo D. Maloney (1923)
 Tom, Dick e Harry (Tom, Dick and Harry ) – film del 1941 diretto da Garson Kanin
 Tom, Dick and Harry – film TV del 1960 diretto da  Oscar Rudolph